La  des  (), décernés par l', a eu lieu en  et récompense les bandes originales de films et de séries télévisées sortis en 2004.

Palmarès

Bande originale de l'année

Compositeur de l'année

Meilleur nouveau compositeur

Meilleure musique d'un film dramatique

Meilleure musique d'un film comique

Meilleure musique d'un film d'aventure/thriller/action

Meilleure musique d'un film de science-fiction/horreur

Meilleure musique originale d’un film d'action / aventure 
 Spider-Man 2 – Danny Elfman

Meilleure musique originale d’un film d'horreur / thriller 
 Le Village () – James Newton Howard
 L'Armée des morts () – Tyler Bates
 Final Cut () – Brian Tyler
 The Grudge – Christopher Young
 The Punisher – Carlo Siliotto

Meilleure musique d'un film d'animation

Meilleure musique d'un documentaire

Titre de l'année

Meilleure musique d'une série télévisée

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe 
 

3
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards
International Film Music Critics Association Awards